Gontscharowo (russisch ) heißen folgende Dörfer und ländliche Siedlungen in Russland:
 Gontscharowo (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl der Oblast Jaroslawl
 Gontscharowo (Jaroslawl, Rybinsk), im Rajon Rybinsk der Oblast Jaroslawl
 Gontscharowo (Kaliningrad), im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Groß Saalau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Gontscharowo (Kirow), in der Oblast 
 Gontscharowo (Leningrad), in der Oblast 
 Gontscharowo (Moskau), in der Oblast 
 Gontscharowo (Pskow), in der Oblast 
 Gontscharowo (Smolensk, Demidow), im Rajon Demidow der Oblast Smolensk
 Gontscharowo (Smolensk, Kardymowo), im Rajon Kardymowo der Oblast Smolensk
 Gontscharowo (Twer), in der Oblast